Tonalität bzw. tonal steht für:

 Tonalität (Musik), System hierarchischer Tonhöhenbeziehungen, die auf einen Grundton beziehungsweise eine Tonika bezogen sind
 Tonsprache, Variation von Tonhöhen in einer Sprache
 Intonation (Sprachwissenschaft), Begriff aus der Sprachwissenschaft, in etwa: Art und Weise der Ansprache
 Tonalsystem von John W. Nystrom
 Tonality, Begriff aus dem Bereich Werbung/Marketing
 spektrale Eigenschaft eines Geräusches, siehe Geräusch#Tonalität und Spektrum
 Stil eines Textes, Briefs oder einer Äußerung